Бальбо́а может означать:

Персоналии 
 Нуньес де Бальбоа, Васко (1475—1519) — испанский конкистадор.
 Бальбоа, Кабельо (1535—1608) — испанский священник и хронист.
 Бальбоа, Марсело (род. 1968) — американский футболист.
 Бальбоа, Хавьер (род. 1985) — футболист.

Вымышленные персонажи 
 Рокки Бальбоа — персонаж и главный герой серии фильмов «Рокки».

Топонимы 
 Бальбоа — город и порт в Панаме.
 Бальбоа — округ в Панаме.
 Бальбоа — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Бальбоа — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Каука.
 Бальбоа — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Рисаральда.

Прочее 
 Бальбоа — танец.
 Бальбоа — кратер на Луне.
 Панамский бальбоа — денежная единица Панамы.
 Рокки Бальбоа — шестой фильм серии «Рокки».

См. также 
 Орден Васко Нуньеса де Бальбоа — государственная награда Панамы